Die Fotbollsallsvenskan 1955/56 war die 32. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 1955 und endete am 7. Juni 1956.

IFK Norrköping holte sich zum siebten Mal den schwedischen Meistertitel. Neuling Norrby IF und Degerfors IF steigen in die
zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Sylve Bengtsson von Halmstads BK erzielte während der Spielzeit 22 Tore und krönte sich damit zum Torschützenkönig der Liga.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955/56